Giurgeni ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Giurgeni (Ialomița), Gemeinde im Kreis Ialomița 

 Giurgeni (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Giurgeni (Neamț), Dorf im Kreis Neamț